Мата Редонда има више значења:

 Мата Редонда, Пасо Ондо (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Мата Редонда (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Редонда (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Редонда (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Редонда (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Редонда (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику